Chidi Nwanu (Port Harcourt, 1 de janeiro de 1967) é um ex-futebolista profissional nigeriano, defensor aposentado.

Carreira 
Chidi Nwanu se profissionalizou no Enyimba, em 1983.

Seleção 
Chidi Nwanu integrou a Seleção Nigeriana de Futebol na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Nigeriana de Futebol